Jan Němec ist der Name folgender Personen:

* Jan Němec (Filmemacher) (1936–2016), tschechischer Filmemacher
 Jan Němec (Grasskiläufer) (* 1976), tschechischer Grasskiläufer
 Jan Němec (Schriftsteller) (* 1981), tschechischer Schriftsteller